Bragança ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bragança (Portugal), Hauptstadt des Distrikt Bragança, in Nordportugal
 Bragança (Pará), Stadt im Staat Pará, Brasilien 
 Bragança Paulista, Stadt im Staat São Paulo, Brasilien 
 Braganza (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Braganza (Fluss), ein italienischer Fluss in der Provinz Parma

Braganza oder Bragança ist der Familienname folgender Personen:
 eine Adelsdynastie, die Portugal und Brasilien regierte, siehe Haus Braganza – dort auch zur Genealogie

 Albertino Bragança (* 1944), são-toméischer Politiker
 Antonia Maria von Braganza (1845–1913), Infantin von Portugal
 Aquino de Bragança (1924–1986), portugiesisch-mosambikanischer Soziologe und Journalist
 Daniel Bragança (* 1999), portugiesischer Fußballspieler
 Duarte Pio de Bragança (* 1945), portugiesischer Adelsnachkomme, Thron-Prätendent von Portugal
 Francis Leo Braganza SJ (1922–2011), römisch-katholischer Bischof von Baroda, Indien
 Gaspar de Bragança (1716–1789), von 1758 bis 1789 Erzbischof von Braga und damit Primas von Spanien und Portugal
 Glenda Braganza (* 1978), kanadische Film- und Theaterschauspielerin
 Jaime Celestino Dias Bragança (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 Joseph von Braganza (1761–1788), portugiesischer Thronfolger
 Katharina von Braganza (1638–1705), Gattin des englischen Königs Karl II.
 Katja de Bragança (* 1959), deutsche Humanbiologin

 Michael von Braganza (1853–1927), Prinz von Portugal aus dem Haus Braganza
 Pedro Gastão d’Orléans-Bragança (1913–2007), portugiesischer Adliger des Hauses Orléans-Bragança
 Rui Bragança (* 1991), portugiesischer Taekwondoin

Braganza ist der Name folgender Organisationen:
 Braganza (Unternehmen) ist eine Holdinggesellschaft aus Schweden

Siehe auch:
 Bragance